Тепе:

 Тепе — холмы высотой до 30-40 м.
 Тепе, Аманда (род. 1977) — американская актриса и комедиантка.